Oconee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Oconee County (Georgia)
Oconee County (South Carolina)